Liquirizia – pianta erbacea dalla quale viene estratto l'aroma
Liquirizia – dolciume aromatizzato con estratto della pianta di liquirizia
Liquirizia – film di Salvatore Samperi del 1979

Altri progetti